

Total

Masculin

Feminin

Perechi

Dans